L’institut Diderot à Bruxelles,
 L’institut Diderot à Paris.